Kuivatsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuivatsaaret (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Kuivatsaaret (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar